Süßer Vogel Jugend (im Original Sweet Bird of Youth) ist die Bezeichnung für:

 Süßer Vogel Jugend (Drama), ein Bühnenstück von Tennessee Williams aus dem Jahr 1959.
 Süßer Vogel Jugend (1962), gleichnamige Verfilmung dieses Stückes als Kinoproduktion.
 Süßer Vogel Jugend (1989), gleichnamige Verfilmung dieses Stückes als Fernsehproduktion.